Dahme peut faire référence à :
 Dahme, une rivière allemande dans le Brandebourg ;
 Dahme, une commune allemande de l'arrondissement du Holstein-de-l'Est, Schleswig-Holstein ;
 Dahme/Mark, une ville allemande de l'arrondissement de Teltow-Fläming, Brandebourg.

Voir aussi